Scalby – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Scalby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)